

Cinema 
Willa – film del 2012 diretto da Christopher Birk, tratto dall'omonimo racconto della raccolta Al crepuscolo dello scrittore Stephen King

Onomastica
Willa – forma femminile del nome proprio di persona inglese Will

Persone
Willa di Provenza (873-924) – regina consorte di Borgogna Trangiurana e contessa di Vienne
Willa II di Borgogna (?-936) – contessa di Avignone e di Arles e marchesa di Toscana
Willa III d'Arles (912-963) – Marchesa consorte d'Ivrea e Regina consorte d'Italia
Willa di Tuscia (?-978) – nobile italiana
Willa di Ugo (X secolo) – figlia di Ugo di Toscana
Willa degli Hucpoldingi (X secolo) – figlia di Adimaro degli Hucpoldingi, sposò Tedaldo di Canossa

Pagine correlate 
 Willa di Toscana